Twal ist der Familienname folgender Personen:
 Fouad Twal (* 1940) Jordanier, Großprior und Lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Khalida Khalaf Hanna al-Twal (* nach 1960), jordanische Polizeibeamtin